Las siglas ERC pueden designar a:

 Esquerra Republicana de Catalunya, partido político español, de ámbito catalán, fundado en 1931.
 Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes, coalición electoral catalana formada por Esquerra Republicana de Catalunya y Sobiranistes.
 Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí, coalición electoral catalana formada por Esquerra Republicana de Catalunya, Catalunya Sí y Reagrupament Independentista.
 European Rugby Cup, organismo rector del rugby europeo.
 Consejo Europeo de Investigación.
 Enfermedad renal crónica, nuevo término por el que se clasifica la insuficiencia renal crónica.
 European Rally Championship, Campeonato de Europa de Rally.

Acrónimos